Шпора або остро́га — пристосування вершника, що прикріплюється до задника чобота.
 Шпора — розмовне позначення шпаргалки.
Шпори - прізвисько футбольного клуба Тоттенгем Готспур

Див. також 
 Шпор (значення)